Техническая документация — набор документов, используемых при проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая программное и аппаратное обеспечение.

В составе технической документации выделяют:
 конструкторские документы, включая чертежи, спецификации, пояснительные записки, технические отчеты, технические условия, эксплуатационные и ремонтные документы (регламенты, руководства и т. п.) и др.;
 технологические документы, включая документы, необходимые для организации производства и ремонта изделия;
 программные документы, сопровождающие программы для электронно-вычислительных машин (программные средства).

К технической документации также могут быть отнесены техническая литература, стандарты на объекты техники, электронные технические данные, используемые не в форме документов.

Стандарты 
 Единая система конструкторской документации (ЕСКД)
 Единая система программной документации (ЕСПД)
 Единая система технологической документации (ЕСТД)
 Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП)

Примечания

Ссылки 
 О системе ЕСКД

Техническая документация
Проектирование